

Довгалівська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Довгалівська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район